Jméno Alexandr nosilo osm papežů římskokatolické církve. Původ je odvozen z řeckého „Alexandros “, znamenající „obránce mužů“.

papežové
 sv. Alexandr I. – pontifik v letech 107–115
 Alexandr II. – pontifik v letech 1061–1073
 Alexandr III. – pontifik v letech 1159–1181
 Alexandr IV. – pontifik v letech 1254–1261
 Alexandr V. – pontifik v letech 1409–1410
 Alexandr VI. – pontifik v letech 1492–1503
 Alexandr VII. – pontifik v letech 1655–1667
 Alexandr VIII. – pontifik v letech 1689–1691

další osoby jménem
 Alexandr

Papežové podle jména